San Vitores puede referirse a:

Religión 
 San Vitores de Cerezo, sacerdote español del siglo IX nacido en Cerezo de Río Tirón, provincia de Burgos.
 Diego Luis de San Vitores, jesuita español que evangelizó la isla de Guam.

Topónimos 
 San Vitores, localidad del municipio de Medio Cudeyo, Cantabria (España).
 San Vitores, localidad del municipio de Valdeprado del Río, Cantabria (España).
 San Vitores, Patron del municipio de Huerta de Arriba, Burgos (España).